Джамаль Адонис Родригес Томас (; родился 28 января 1995 года) — панамский футболист, полузащитник клуба «Сан-Франциско».

Клубная карьера 
Родригес начал карьеру в клубе «Чоррильо». 21 июля 2013 года в матче против «Спортинг Сан-Мигелито» он дебютировал в чемпионате Панамы. 2 ноября в поединке против «Рио Абахо» Джамаль забил свой первый гол за «Чоррильо».

В начале 2016 года Родригес перешёл в грузинскую «Гурию». 23 февраля в матче против «Шукура» он дебютировал в чемпионате Грузии, заменив во втором тайме Зураба Гелашвили.

Международная карьера 
В 2015 году в составе молодёжной сборной Панамы Родригес стал серебряным призёром Молодёжного кубка КОНКАКАФ на Ямайке. На турнире он сыграл в матчах против команд Мексики, Арубы, США, Ямайки, Тринидада и Тобаго и Гватемалы. Летом того же года Джамаль принял участие в молодёжном чемпионате мира в Новой Зеландии. На турнире он сыграл в матчах против команд Аргентины, Австрии и Ганы. В поединке против аргентинцев Родригес забил гол.

В том же году Джамаль в составе олимпийской сборной принял участие Панамериканских играх в Канаде. На турнире он сыграл в матчах против Перу, Канады, Мексики и Бразилии.

Достижения 

Международные

 Панама (до 20)
  Молодёжный кубок КОНКАКАФ — 2015

Примечания 

Футболисты Панамы
Игроки сборной Панамы по футболу (до 20 лет)
Игроки ФК «Университарио» Пенономе
Игроки ФК «Гурия»
Игроки ФК «Атлетико Верагуэнсе»
Игроки ФК «Сан-Франциско»